Alberto Fernández Fernández (1943-), un footballeur espagnol ;
 Alberto Ángel Fernández (1959-), un homme d'État argentin, président de la Nation depuis 2019 ;
 Alberto Fernández Blanco (1955-1984), un coureur cycliste espagnol ;
 Alberto Fernández de la Puebla Ramos (1984-), un coureur cycliste espagnol ;
 Alberto Fernández Sainz (1981-), un coureur cycliste espagnol ;
 Alberto Fernández (1983-), tireur sportif espagnol.